Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1976 s-au desfășurat în perioada 18 - 27 iulie 1976, la Montreal în Canada. Au fost 12 echipe masculine și 6 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Iugoslavia, respectiv Uniunea Sovietică, iar cel feminin de către Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii, respectiv Bulgaria.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1976